Solymosi József (1943) katonatiszt, hadtudós 
 Solymosi József (1946) agrármérnök, országgyűlési képviselő 
 Solymosi József (?) matematikus